Битва при Кумах — военные действия, происходившие в окрестностях города Кумы:
 Битва 524 года до н. э. — между кумцами с одной стороны и этрусками и карфагенянами с другой.
 Битва 474 года до н. э. — между греками и этрусками.
 Битва 215 года до н. э. — между римлянами с одной стороны и кампанцами и карфагенянами с другой.
 Битва 38 года до н. э. — во время восстания Секста Помпея.
 Битва 717 года — между неаполитанцами и беневентцами.